Santa Margherita d'Adige, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto
 Santa Margherita di Belice, comuna siciliana, en la provincia de Agrigento
 Santa Margherita Ligure, 
 Santa Margherita di Staffora, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 Santa Margherita dei Cerchi, iglesia católica en Florencia